

Джермантаун — місто, штат Кентуккі
 Джермантаун — місто, штат Нью-Йорк
 Джермантаун — місто, штат Огайо
 Джермантаун — місто, штат Теннессі
 Джермантаун — місто в окрузі Джуно, штат Вісконсин
 Джермантаун — місто в окрузі Вашингтон, штат Вісконсин
 Джермантаун — селище, штат Іллінойс
 Джермантаун — селище, штат Вісконсин
 Джермантаун — переписна місцевість в окрузі Монтгомері, штат Меріленд
 Джермантаун — переписна місцевість, штат Нью-Йорк